Ervilhaca-vermelha é o nome comum de diversos táxones vegetais:

 Vicia benghalensis var. benghalensis
 Vicia benghalensis var. perennis